Летние Паралимпийские игры 1992 () прошли в городах Барселона, Испания, с 3 сентября по 14 сентября и Мадрид, Испания с 15 сентября по 22 сентября. На соревнования приехало 3020 спортсменов, которые соревновались в 15 видах спорта и разыграли 487 комплектов наград.

Итоговый медальный зачёт

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1992
 Дефлимпийские игры

1992 год в спорте